Bothner ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bothner (1889–1968), deutscher Landrat
 Aage Fredrik Bothner († 2014), norwegischer Jurist und Diplomat
 Max Bothner (1909–1981), deutscher Politiker (SPD)
 Reinhold Bothner (1911–2001), deutscher Goldschmied und Hochschullehrer
 Roland Bothner (* 1953), deutscher Philosoph, Kunsthistoriker und Literat

Siehe auch:
 Bodner
 Bothmer